Johann Schulze ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Schulze (Orgelbauer) (1753–1806), deutscher Orgelbauer
 Johann Carl Gottlieb Schulze (1749–1790), deutscher Astronom, Mathematiker und Baubeamter
 Johann Daniel Schulze (1720–1785), deutscher Orgelbauer
 Johann Friedrich Schulze (1793–1858), deutscher Orgelbauer
 Johann Gottfried Heinrich Schulze (1809–1875), deutscher Geistlicher und Politiker
 Johann Gottlieb Schulze (um 1805–1870), deutscher Orgelbauer
 Johann Gottlob Schulze (1755–1834), deutscher Architekt und Gartengestalter
 Johann Heinrich Schulze (1687–1744), deutscher Mediziner, Philologe und Numismatiker
 Johann Heinrich Schulze (Orgelbauer) (1716–1762), deutscher Orgelbauer
 Johann Heinrich August Schulze (1755–1803), deutscher Pädagoge und Theologe
 Johann Justus Peter Schulze (1785–1855), preußischer Architekt und Baumeister
 Johann Ludwig Schulze (1734–1799), deutscher Philologe und Theologe
 Johann Peter Schulze (1768–1827), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Johann Schultze
 Johannes Schulze